Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Argentina 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oliver Marach che ha battuto in finale Diego Moyano 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Flávio Saretta (quarti di finale)
 Jiří Vaněk (primo turno)
 Hugo Armando (semifinali)
 André Sá (primo turno)

 Nicolás Lapentti (secondo turno)
 Juan Pablo Brzezicki (primo turno)
 Juan Pablo Guzmán (secondo turno)
 Sergio Roitman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Argentina 2004